Ива́н Кири́ллович Ба́зылев (1922 год — ) — советский солдат, Герой Советского Союза (4 июня 1944 года).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Ивану ещё не исполнилось четырёх лет, как умерла его мать.

Учился в местной сельской школе. Пас колхозное стадо.

В 1938 году вступил в ряды комсомола, был секретарем комсомольской организации колхоза.

Участие в Великой Отечественной войне и подвиг 

В армию был призван в 1941 году.

На Калининском фронте Иван Базылев стал сапером-подрывником. Был награждён орденом Красной Звезды.

В мае 1943 года в составе разведывательно-диверсионной группы старшего лейтенанта Колосова выполнял боевое задание в тылу врага. 12 мая у деревни Княжино группа была обнаружена противником и несколько часов сражалась с превосходящими силами. Погиб в этом бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Базылеву Ивану Кирилловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен на месте боя в деревне  Руднянского района Смоленской области в . Навечно зачислен в списки воинской части.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды

Память 
 На родине установлена стела.
 На братской могиле в деревне Микулино 8 мая 1945 года открыт монумент шести героям-минерам, сооруженный представителями инженерных войск 1-го Прибалтийского фронта.

См. также 
 Безруков, Филипп Иванович
 Горячев, Владимир Петрович
 Ефимов, Вячеслав Борисович
 Колосов, Николай Васильевич
 Мягкий, Михаил Васильевич

Источники и ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны